Ngemba peut désigner :
 les Ngemba, une population du Cameroun
 le ngemba, leur langue.
 la réserve forestière de Bali Ngemba, une réserve naturelle du Cameroun.